Fornelle ima više značenja:
 Fornelle, Campobasso
 Fornelle, Macerata